E41 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E41, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Marasme nutritionnel, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Chemin de fer
 DB série E 41, une série de locomotives de la Deutsche Bahn.

Route
   Route européenne 41, une route traversant l'Allemagne et la Suisse.

Signalisation
 Panneau E41, un panneau caractérisant les routes européennes en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres